Sven-Erik Johansson eller Sven-Eric Johanson kan syfta på:

Sven-Eric Johanson (1919–1997), tonsättare 
Sven-Erik Johansson (1924–2015), företagsekonom
Sven-Erik Johansson (konstnär) (1925–2020), bildkonstnär